zacier – mieszanina cukru, wody i drożdży przygotowana w celu poddania fermentacji alkoholowej
 Zacier – zespół muzyczny
 Zacier – pseudonim Mirosława Jędrasa, lidera grupy muzycznej Zacier